est un mot signifiant « maison » en anglais et « humainement » en espagnol. Il peut faire référence à :

Arts

Littérature

Théâtre 

 , titre anglais du Foyer, pièce de théâtre d'Octave Mirbeau publié en 1908 ;
 , pièce de théâtre de David Storey publié en 1970.

Roman 

 , roman d' publié en 2009 ;
 , roman de Toni Morrison publié en 2012 ;
 , roman de Marilynne Robinson publié en 2008.

Jeu vidéo 

 , titre alternatif de PlayStation Home, projet d'univers virtuel communautaire de la console de jeu PlayStation 3 ;
 Home, Spin-off du jeu vidéo Off, publié en 2014, puis en 2015 sous une version plus récente.

Télévision 

 , chaîne de télévision britannique ;
 , téléfilm britannique de Richard Curson Smith diffusé en 2003 ;
 , série télévisée américain diffusée du  au  sur  ;
 , série télévisée américain diffusée du  au  sur  ;
Home, série télévisée américaine diffusée depuis le 7 avril 2020 sur Apple TV+.

Épisode 

 , titre original de La Meute,  de la  de X-Files () ;

Cinéma 

 , film muet britannique de Maurice Elvey sorti en 1915 ;
 , film britannique de Dawn Scibilia sorti en 2006 ;
 , film de Patric Chiha sorti en 2006 ;
 , film d'Ursula Meier sorti en 2008 ;
 , film de Yann Arthus-Bertrand sorti en 2009 ;
 , titre anglais de , film russe d' sorti en 2011 ;
 , film thaïlandais de  sorti en 2012 ;
 , film américain de Jono Oliver sorti en 2013 ;
 , titre original de travail dAt the Devil's Door, film américain de Nicholas McCarthy sorti en 2014 ;
 , titre original dEn route !, film d'animation américain de Tim Johnson sorti en 2015 ;
 , film américain de Frank Lin sorti en 2016 ;
 Home, film belge de Fien Troch sorti en 2016 ;
 Home, film d'animation de court métrage britannique réalisé par Anita Bruvere et sorti en 2019 ;
 Home, film  dramatique réalisé par Franka Potente et sorti en 2020.

Musique

Groupe 

 Home, duo musical composé de Benjamin Biolay et Chiara Mastroianni.

Chanson 

 , chanson de Harry Clarkson, Geoffrey Clarkson et  sortie en 1931 ;

 , chanson d'Alan Jackson présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Angela Aki présente sur l'album Home sorti le  ;
 , single de B'z sorti le  ;
 , chanson de Basshunter sorti le  ;
 , chanson de Bone Thugs-N-Harmony présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Chris Brown présente sur l'album X sorti le  ;
 , chanson de Daughtry présente sur l'album Daughtry sorti le  ;
 , chanson de Depeche Mode présente sur l'album Ultra sorti le  ;
 , chanson de Dierks Bentley présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Edward Sharpe and the Magnetic Zeros présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Gabrielle Aplin présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des Goo Goo Dolls présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Joe Diffie présente sur l'album  sorti le  ;
 , single de  sorti en  ;
 , single de La Toya Jackson sorti le  ;
 , chanson de  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album Love Amongst sorti le  ;
 , chanson de Madeon présente sur l'album Adventure sorti le  ;
 , chanson de Martin Garrix sorti le  ;
 , chanson de Michael Bublé présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Naughty Boy présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Phillip Phillips présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Public Image Limited présente sur l'album Album sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Sheryl Crow présente sur l'album Sheryl Crow sorti le  ;
 , chanson de Stephanie Mills présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Three Days Grace présente sur l'album Three Days Grace sorti le  ;
 Home, chanson de Kobi Marimi représentant l'Israël au Concours Eurovision de la chanson 2019.

Album 

 , album de  sorti le  ;
 , album d'Angela Aki sorti le  ;
 , album d'August Burns Red sorti le  ;
 , album de Blessid Union of Souls sorti le  ;
 , album de Blue October sorti le  ;
 , album de BoDeans sorti en 1989 ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti en  ;
 , album de Collective Soul sorti le  ;
 , album des Corrs sorti le  ;
 , album de Chiara Mastroianni et de Benjamin Biolay sorti le  ;
 , album de Chris de Burgh sorti en  ;
 , album de David Murray sorti en 1982 ;
 , album de Deep Blue Something sorti en 1994 ;
 , album de Delaney & Bonnie sorti en  ;
 , album de Dierks Bentley sorti le  ;
 , album de Dixie Chicks sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti en 1972 ;
 , album de Hothouse Flowers sorti en 1990 ;
 Home, album de The Gathering sorti le  ;
 , album de Josh Rouse sorti le  ;
 , album de Journey South sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Ken McIntyre sorti en 1975 ;
 , album de Kian Egan sorti le  ;
 , album de Loretta Lynn sorti le  ;
 , album de Miriam Yeung sorti le  ;
 , album de  sorti en 2014 ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Mr. Children sorti le  ;
 , album de Nesli sorti le  ;
 , album de Nosaj Thing sorti le  ;
 , album de Procol Harum sorti le  ;
 , album de Roy Kim sorti le  ;
 , album de Rudimental sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Sevendust sorti le  ;
 , album de Sheena Easton sorti en 1999 ;
 , album de Simply Red sorti le  ;
 , album de Spearhead sorti le  ;
 , album de Stephanie Mills sorti le  ;
 , album de Steve Swallow sorti en 1980 ;
 , album de  sorti en 2004 ;
 , album de Terry Hall sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album des  sorti le .

Établissements 
Un home indien est un type de pensionnats catholiques ayant accueilli en Guyane française des jeunes amérindiens et bushiningués.

Informatique 
 /home, répertoire des systèmes de fichiers Unix contenant les répertoires réservés aux utilisateurs.
 la touche de début
 Le mot homepage (ou home page) peut désigner :
 l'adresse Web ou le fichier local automatiquement chargé par un navigateur web à son ouverture (en français : page d'accueil du navigateur) ;
 la page d'accueil (ou page principale) d'un site web (souvent nommé index.htm ou index.php) il peut s'agir de sa racine.
 une page web personnelle, c'est-à-dire une page web publié sur Internet par une personne destinée à en faire sa description (lorsque la personne publie plusieurs page web formant un site web, on parle de site perso) ;

Patronyme 

 David Hume, né David Home, philosophe, économiste et historien.
 Everard Home (1756-1832), médecin britannique.
  (1719-1813), médecin écossais.
 Daniel Dunglas Home (1833-1886), médium et voyant écossais.
 Henry Home-Drummond-Moray (1846-1911), soldat, homme politique et propriétaire terrien écossais.

Note : les patronymes Home et Hume sont homophones en anglais.

Toponyme 

 Mont Home, montagne du Nord-Kivu en République démocratique du Congo ;
 Home, village de la commune de Mbe au Cameroun.
 Home, village de la commune de Touboro au Cameroun.
 Museum of the Home, musée à Londres, au Royaume-Uni.

Voir aussi 

  (page d'homonymie)
 Homing

Notes et références 

Patronyme écossais
Homonymie de titre